Die Liste der Länderspiele der sambischen Futsalnationalmannschaft beinhaltet alle A-Länderspiele der Auswahl. Sie bestritt ihr erstes Länderspiel am 21. März 2008.

Weblinks 
 http://www.futsalplanet.com/matches/index.asp

Sambia
!